De Italiaanse voetbalclub Udinese Calcio speelt sinds 1961 wedstrijden in Europese competities.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Udinese

Statistieken

UEFA Cup (seizoen 1997/98)

Bijgaand een overzicht van de spelers die Udinese Calcio onder leiding van trainer-coach Alberto Zaccheroni vertegenwoordigden in de UEFA Cup, seizoen 1997/98.

UEFA Cup (seizoen 1998/99)

Bijgaand een overzicht van de spelers die Udinese Calcio onder leiding van trainer-coach Francesco Guidolin vertegenwoordigden in de UEFA Cup, seizoen 1998/99. De ploeg werd reeds in de eerste ronde uitgeschakeld door het Duitse Bayer 04 Leverkusen: 1-1 en 0-1.

UEFA Cup (seizoen 1999/00)

Bijgaand een overzicht van de spelers die Udinese Calcio onder leiding van trainer-coach Luigi De Canio vertegenwoordigden in de UEFA Cup, seizoen 1999/00.

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Italië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Udinese
Udinese Calcio